Bache (civil parish), is een civil parish in het Engelse graafschap Cheshire
 Francis Edward Bache (1833-1858), Engels componist en pianist